Rafael Coelho (futebolista) (1988), futebolista brasileiro;
 Rafael Coelho Machado (1814–1887), músico português.

Ver também

Desambiguações de antropônimos